

Toponymes

Canada
 Elkhorn (Manitoba)

États-Unis
 Elkhorn (Californie) 
 Elkhorn (Comté de Mariposa, Californie)
 Elkhorn, Californie, ancien nom de Fremont (Comté de Yolo, Californie)
 Elkhorn (Idaho)
 Elk Horn (Iowa) 
 Elk Horn (Kentucky) 
 Elkhorn (Comté de Jefferson, Montana)
 Elkhorn (Nebraska), un quartier de Omaha (Nebraska)
 Elkhorn (Pennsylvanie)
 Elkhorn (Tennessee)
 Elkhorn (Virginie Occidentale)
 Elkhorn (Wisconsin)

Voir aussi 
 La rivière Elkhorn, au Nebraska
 Lake Elkhorn, un lac artificiel à Columbia (Maryland)
 Elkhorn National Forest
 
 Le Mont Elkhorn, montagne de l'Île de Vancouver